Козлиха — небольшая река в России, протекает в Ивановской области. Устье реки находится по левому берегу реки Нерль. Исток реки — в лесах Гаврилово-Посадского района. Длина реки незначительна. Не судоходна.

Вдоль русла реки населённых пунктов нет.

Примечания 

Притоки Нерли (приток Клязьмы)
Реки Гаврилово-Посадского района